Ratzeburg bezeichnet:
 die Stadt Ratzeburg in Schleswig-Holstein
 die ehemalige Grafschaft Ratzeburg 
 das ehemalige Fürstentum Ratzeburg (Ratzeburger Land) im heutigen Mecklenburg-Vorpommern
 das Bistum Ratzeburg
historisch:
 Ratzeburg, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Racibórz (Masuren) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Ratzeburg tragen folgende Personen als Namenszusatz oder als Familienname:
 Bernhard I. von Ratzeburg († 1195), Graf von Ratzeburg
 Bernhard II. von Ratzeburg († 1198), Graf von Ratzeburg
 Hannelore Ratzeburg (* 1951), deutsche Sportfunktionärin
 Isfried von Ratzeburg († 1204), Bischof von Ratzeburg
 Julius Theodor Christian Ratzeburg (1801–1871), deutscher Zoologe, Entomologe und Forstwissenschaftler
 Philipp von Ratzeburg († 1215), Bischof von Ratzeburg

Siehe auch:
 Ratzlburg
 Ratzburg, Weiler in der Gemeinde Perth East, Perth County, Ontario (Kanada)
 Ratzenburg